Самана — полуостров северо-восточного побережья острова Гаити. Принадлежит Доминиканской Республике.

География 
Территория полуострова принадлежит провинции Самана Доминиканской Республики.

Рельеф полуострова горный. Вдоль полуострова возвышается горная гряда, создающая мягкий микроклимат. Растительность богатая, на побережье расположены песчаные пляжи. Возле полуострова находится место размножения горбатых китов, которые каждый год с января по апрель приплывают в его акваторию.

Основные автомобильные дороги полуострова — DR-5 и DR-133.

На полуострове находятся три аэропорта, в том числе международный аэропорт «Samana El-Catey».

Населённые пункты 
Населённые пункты полуострова (по алфавиту):

 Abra Grande
 Acosta
 Agua Buena
 Arroyo Barill
 Arroyo Chico
 Arroyo El Cabo
 Carenero
 Ceiba Bonita
 Come Pan
 Coson
 El Agua cate
 El Arroyo
 El Burro
 El Cacao
 El Cafe
 El Catey
 El Coyote
 El Cruce
 El Frances
 El Limon
 El Portillo
 El Puente
 El Salto
 El Valle
 Hato Viejo
 Honduras
 Hoyo Del Cacao
 Juana Vicenta
 La Barbacoa
 La Baisa
 La Besuquear
 La Casualidad
 La Colonia
 La Majagua
 La Naranja
 La Noria
 Laguna Grande
 Las Canoas
 Las Cuchillas
 Las Galleras
 Las Garitas
 Las Pascualas
 Las Terrenas
 Loma De Los Pinos
 Los Algarrobos
 Los Cacaos
 Los Naranjos
 Los Puentes
 Los Robalos
 Los Tocones
 Majagual
 Majagual Adentro
 Manuel Chiquito
 Monte Negro
 Moron
 Naranjito
 Palmarito
 Palmilla
 Rincon
 Sanchez
 Santa Barbara De Samana
 Tejon

Водные ресурсы 
Северная и восточная часть полуострова омываются Атлантическим океаном. Южная часть — заливом Самана.

Реки 
Реки полуострова:

 Arroyo Grande
 Boca Nueva
 Boleta
 Calolima
 Cana
 Cano Jobo
 Cano Salado
 Coco
 Coson
 El Equero
 El Lirio
 Jacson
 La Fuente
 Majagual
 Ralle
 Rincon
 Rio Limon
 Rio San Juan
 Santa Capusa
 Yuna

Водопады 
Водопады полуострова (по алфавиту):
 Aroyo
 El Limon
 Los Cocos
 Lu Lu
 Palmirito

Пляжи 
Пляжи полуострова (по алфавиту):

 Anadel
 Arena Corda
 Arroyo Barril
 Bacardi
 Barabacoa
 Baradero
 Bonita
 Cacao Beach
 Caleton
 Calolima Proect Esperansa
 Carinero
 Casa Bianca
 Cimibay
 Chiquita
 Colibri
 Colorada
 Coson
 El Portillo
 El Valle
 Ermitano
 Escondida
 Escondido
 Estillero
 Frances
 Fronton
 Garitas
 Gratini
 Jackson
 La Majagua
 La Playita
 Las Ballenas
 Las Canas
 Las Galeras
 Las Terrenas
 Las Pascualas
 Limon
 Loma Escondida (Cayacoa)
 Los Cayos (Cayacoa)
 Los Corrales
 Madame
 Moron
 Onda
 Punta Popy
 Privada
 Rincon
 Sanches

Острова 
Острова акватории полуострова (по алфавиту):
 Atol Las Galeras
 El Limon
 Jackson
 Las Ballenas
 Кайо-Левантадо

См. также 
 География Доминиканской Республики

Примечания

Ссылки 
 http://www.gosamana.com

География Доминиканской Республики
Полуострова Северной Америки